Glicério (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Glicério (Barra Mansa), een wijk van Barra Mansa, Brazilië
 Glicério (wijk van São Paulo), een wijk van São Paulo, Brazilië
 Glicério (Macaé), een district van gemeente Macaé, in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro